Il singolare del torneo di tennis West Coast Classic 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Alex Mayer 6-2, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Ken Rosewall (secondo turno)
 John Newcombe (primo turno)
 Tony Roche (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (primo turno)

 Harold Solomon (Campione)
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Brian Gottfried (semifinali)
 Robert Lutz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West Coast Classic 1975